BRIC steht als Abkürzung für:

 Benigne rekurrierende intrahepatische Cholestase, eine Lebererkrankung
 das Biotech Research and Innovation Centre, eine Forschungseinrichtung der Universität Kopenhagen
 eine Staatengruppe bestehend aus Brasilien, Russland, Indien und China, siehe BRICS-Staaten

Bric steht für:
 Bric, eine Rebsorte

Siehe auch:
 Brick
 Brig (Begriffsklärung)
 Brigg
 Brik

Abkürzung